De Belgische Vierde Klasse of Bevordering of Promotie was de laagste nationale voetbaldivisie in België. De Vierde Klasse bestond sinds 1952, en werd toen de Bevorderingsreeks genoemd. Het laagste nationale niveau noemde men ook daarvoor al Bevordering, maar dit was eerst de Tweede en later de Derde Klasse.

De competitie

Regulier seizoen
De regels voor competitie en de eindrondes kenden in de loop van de jaren soms enkele wijzigingen. Tegenwoordig spelen in de vier bevorderingsreeksen normaal gezien telkens 16 teams. De vier kampioenen plaatsen zich onmiddellijk voor de Derde Klasse. Het seizoen van elke reeks wordt in drie periodes van 10 wedstrijden verdeeld, de periodekampioenen plaatsen zich voor de eindronde in Bevordering. Wanneer een ploeg meerdere keren periodekampioen is geworden, of seizoenskampioen is, wordt in de play-offs dit team vervang door het team dat in de eindrangschikking het best geplaatst is en nog geen plaatsje in de eindronde had. De drie laagste teams in elke reeks degraderen op het einde van het seizoen naar de Eerste Provinciale reeksen. Het 13e team moet deelnemen aan een degradatie-eindronde.

Men kent een algemene titel van kampioen in Bevordering toe aan de club die van de vier reekswinnaars het meeste punten haalde. Bij gelijke punten, winstmatchen en doelsaldo's kan een testwedstrijd gespeeld worden.

Eindronde
De eindronde in Vierde Klasse wordt gespeeld in drie rondes. De eerste ronde bestaat uit zes duels, die telkens in één wedstrijd beslecht worden, waarin de twaalf periodekampioenen of hun vervangers het tegen elkaar opnemen. De twee ploegen die in Derde Klasse 14e eindigden nemen het samen met de zes winnaars van de eerste ronde op tegen elkaar in de tweede ronde. De vier winnaars spelen vervolgens de finales, deze leveren twee teams die promoveren. De verliezers spelen nog een wedstrijd om de derde en vierde plaats te bepalen. Het aantal teams dat promoveert en degradeert kan soms wat variëren, aangezien regelmatig ploegen verdwijnen of zakken door faillissement of fusies.

Vierde Klasse in 2015/16

Geschiedenis
De Vierde Klasse werd gecreëerd in 1952 en werd vanaf toen het nationale bevorderingsniveau. Sinds 1905 was Promotie reeds de naam van het laagste nationale niveau, aanvankelijk was dit het tweede niveau, met reeksen A en B. In 1926 kwam er een derde nationale afdeling, die toen de bevorderingsreeks werd. Aanvankelijk waren dit reeksen A, B en C, in 1931 kwam daar nog een D-reeks bij. Sinds 1952 werd Bevordering dan het nieuwe vierde niveau, opgedeeld in 4 reeksen, Vierde Klasse A, B, C en D.

De winnaar van elke reeks in Vierde Klasse promoveerde op het eind van het seizoen naar Derde Klasse. De drie laatste clubs uit elke reeks zakten naar Provinciale. Vanaf 1993/94 werden ook in Vierde Klasse eindrondes gespeeld. De periodekampioenen speelden in die eindronde, de winnaar promoveerde mee naar Derde Klasse. De op twee na laatste clubs speelden in een eindronde om behoud.

Vanaf 1994/95 kwamen ook twee derdeklassers in de promotie-eindronde terecht en kon meer dan één club via de eindronde promotie afdwingen. De drie laatsten uit elke reeks zakten direct. De op drie na laatsten speelden eindronde voor behoud; eerst tegen elkaar, de verliezers traden aan in interprovinciale eindrondes met provincialers.

Winnaars en promoverende teams

Titels per club 
Het volgend overzicht toont het aantal titels per club (tot en met seizoen 2015/16)

Zie ook
 Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Vierde Klasse

Vierde klasse voetbal België
Niveau 4, historisch